

Politici 

 Robert Smith (1757-1842), politico statunitense
 Robert Smith (1802-1867), politico statunitense dell'Illinois
 Robert B. Smith (1800-1876), politico statunitense della Carolina del Sud
 Robert C. Smith (n. 1941), politico statunitense del New Hampshire
 Robert F. Smith (n. 1931), politico statunitense dell'Oregon

Sport 

Robert Smith, allenatore di calcio britannico
Robert Smith (1843-?), calciatore scozzese
Robert Alfred "Bobby" Smith (1933-2010), calciatore inglese
Robert Joseph "Bobby" Smith (n. 1937), cestista statunitense
Robert "Bingo" Smith (n. 1946), cestista statunitense
Bobby Smith (n. 1951), calciatore statunitense
Robert Smith (n. 1955), cestista statunitense
Robert Smith (n. 1972), giocatore di football americano statunitense

Altro 

 Bob Smith (1917-1998), attore statunitense

Robert Smith (1689-1768),  matematico britannico
Robert Smith (n. 1959), musicista britannico
Robert Smith, sceneggiatore
Robert Emmet Smith, scenografo statunitense
Robert Paul Smith, scrittore statunitense
Robert Smith (n. 1944), dirigente d'azienda scozzese